Ортон — река в России, протекает по Кемеровской области. Устье реки находится в 114 км по правому берегу реки Мрассу. Длина реки составляет 76 км. Площадь водосборного бассейна — 1200 км².

Бассейн 
 24 км: Канас
 28 км: Колос
 11 км: Тегенек
 28 км: Базас
 6 км: Караджан
 2 км: Азас
 16 км: Левый Сунзас
 5 км: Пистек
 48 км: Большая Березовка
 52 км: Фёдоровка
 58 км: Малый Ортон

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Томь от истока до города Новокузнецк, без реки Кондома, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Литература

Источники 
 

Притоки Мрассу
Реки Междуреченского городского округа
Реки Таштагольского района